L'abréviation LPP peut faire référence à :
 Loi sur la prévoyance professionnelle, relative à la prévoyance vieillesse en Suisse ;
 Laboratoire de physique des plasmas, un laboratoire de recherche français ;
 Laboratoire Paul Painlevé, un laboratoire de recherche en mathématiques français situé à Lille ;
 Liste des produits et prestations, dans le cadre de la tarification à l'activité du Code de la sécurité sociale, en France.

Sigle de 3 caractères